

Biografia 
Partecipò ai Giochi olimpici di , nella maratona, non riuscendo ad arrivare al traguardo.

Palmarès

Note

Collegamenti esterni